Die PFF Women’s League 2019/20 war die 3. Spielzeit der Philippinenischen Fußballliga der Frauen seit der offiziellen Einführung im Jahr 2016 gewesen. Die Saison begann im Juli 2019 und endete im Februar 2020. Titelverteidiger war DLSU Lady Booters.

Veränderung zur Vorsaison 
 Maroons FFC trat der Liga bei
 Nomads FFC trat ebenfalls der Liga bei
 Tigers FFC trat ebenfalls der Liga bei
 Ateneo Lady Blue Booters trat aus der Liga aus
 Zobel Lady Junior Archers trat ebenfalls aus der Liga aus
 OutKast FC trat ebenfalls aus der Liga aus
 Hiraya FC und Stallion Laguna fusionierten miteinander zu Stallion–Hiraya FFC

Austragung 
Alle Spiele der PFFWL wurden im PFF National Training Center ausgetragen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Weblinks 
 PFFWL (Facebook)
 PFF Women’s League 2019/20 RSSF
 Twitter

Fußballsaison 2019/20